Bieg masowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2021 odbył się 21 lutego w Pokljuce. Była to dwunasta i ostatnia konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 30 zawodników, wszyscy ukończyli zawody. Mistrzem świata został Norweg Sturla Lægreid, srebro zdobył jego rodak - Johannes Dale, a trzecie miejsce zajął Francuz Quentin Fillon Maillet.

Polacy nie startowali.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2021